Зеркальский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Зеркалы.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1173 человека, в том числе 555 мужчин и 618 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1152 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Андреевка,
 село Зеркалы,
 село Коробейниково.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района